

Потсдам — місто, штат Нью-Йорк
 Потсдам — селище, штат Нью-Йорк
 Потсдам — селище, штат Огайо